The Unforgettable Fire (U2), een muziekalbum van de Ierse rockband U2
 The Unforgettable Fire (single), een single van het gelijknamige album
 The Unforgettable Fire Tour, de tweede grote tour van U2